Il doppio del BCR Open Romania 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jens Knippschild e Peter Nyborg erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karsten Braasch e Sargis Sargsian hanno battuto in finale 7–6 (9–7), 6–2 Simon Aspelin e Jeff Coetzee.

Teste di serie
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (semifinali)
 František Čermák /  David Škoch (primo turno)
 Simon Aspelin /  Jeff Coetzee (finale)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BCR Open Romania 2003
ATP Tour 2003